Orwell puede referirse a:

 Orwell (Cambridgeshire), Inglaterra
 Orwell (Escocia)
 Orwell (Isla del Príncipe Eduardo), Canadá
 George Orwell
 Orwelliano
 Río Orwell, Inglaterra

Estados Unidos 
 Orwell (Kansas)
 Orwell (Nueva York)
 Orwell (Ohio)
 Orwell (Pensilvania)
 Orwell (Vermont)